Витхо́ба (), или Виттха́ла (; ) и Пандура́нга (, , ) — индуистское божество, культ которого распространён преимущественно в индийских штатах Махараштра, Карнатака и Андхра-Прадеш. Витхоба считается одной из форм Вишну или Кришны. Иногда его рассматривают как форму Будды или отождествляют с Шивой. Витхобу изображают как юношу с тёмной кожей, стоящего подбоченясь, часто вместе со своей главной супругой Ракхумай (Рукмини).

Витхоба является основным объектом поклонения монотеистического небрахманского движения варкари в Махараштре и движения харидасы в Карнатаке. Главнейший храм Витхобы находится в городе Пандхарпур в Махараштре, недалеко от границы с Карнатакой. Центральными мотивами легенд о Витхобе являются его преданный Пундалик, принёсший божество Витхобы в Пандхарпур, и роль Витхобы как спасителя поэтов-сантов варкари. Поэты-святые варкари создали уникальный жанр поэзии бхакти на языке маратхи, называемый абханга, а в Карнатаке, поэты движения харидаса прославили Витхобу в своих гимнах. Наиболее важные праздники в честь Витхобы отмечаются два раза в году в день экадаши по индуистскому лунному календарю: Шаяни-экадаши в месяц ашадха и Прабодхини-экадаши в месяц картика.

Историография Витхобы и его культа является предметов больших дебатов в индологической науке. Разными учёными предлагаются различные версии преистории Витхобы и его культа, происхождения его имени. Согласно одним, он был пастушеским божеством, согласно другим — одной из форм Шивы, джайнским святым или всем этим для разных групп последователей в разные периоды исторического развития. Хотя существует много споров о происхождении культа Витхобы и его храма, общепризнанным считается существование культа начиная, как минимум, с XIII века.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Official site of Shri Vitthal Rukmini Temple, Pandharpur
 Images of the central image of Vithoba at Pandharpur, with dignitaries including the chief minister of Maharashtra
 Video of the Pandharpur Vithoba’s «Maha-puja» (worship), Maharashtra Times 
 Article on the Pandharpur temple 
 The Haridasa movement 
 
 A summary of Viththal ek mahasamanvaya by R C Dhere on author’s website 

Вайшнавизм
Имена Кришны

Формы и образы Вишну
Формы и образы Кришны